Headhunterz, с рождено име Вилем Реберген (; роден на 12 септември 1985 г. във Венендал), е нидерландски диджей, композитор, музикален продуцент.

Той започва кариерата си през 2005 г. През 2007 г. създава химна на Qlimax – „The Power Of The Mind“. Свири на всички големи хардстайлови събития като Qlimax, Defqon 1, In Qontrol, Q-Base, X-Qlusive, Sensation Black, Decibel, HardBass. Участва на популярните електронни музикални фестивали като Electric Daisy Carnival и Tomorrowland. През февруари 2014 г. Headhunterz обявява сериозна промяна в кариерата си, която се оказва отклонение от музика хардстайл за сметка на бигрум и електро хаус.

Дискография

Студийни албуми

Сингли

Външни препратки 
 Официален сайт 
 Официален канал в YouTube
 Headhunterz в Discogs

Нидерландски композитори
Нидерландски музикални продуценти
Нидерландски диджеи